Ма́лая война́ — боевые действия небольшими силами в целях измотать противника и обеспечить своим войскам благоприятные условия для решающих сражений. 

Малая война как действия небольших отрядов войск и сил, направленные к причинению вреда противнику (неприятелю), но не могущие решить судьбу кампании. Малой войной противник (неприятель) держится в постоянной тревоге, нарушаются его сообщения, перехватываются неприятельские транспорты, и из побочного военного средства малая война становится самостоятельным и превращается в партизанскую войну. Ведётся малая война как на суше, так и на море. Иногда малая война — синоним локального конфликта. Термин впервые появился в XVIII веке. В начале XX столетия понятие «малая война», всегда вызывало спор при определении объёма его содержания.

Малая война на суше 
Малая война — разведывательные, диверсионные, партизанские и террористические действия малых подразделений. Малые (в определении ВЭС небольшие) определяет не численность подразделений, а их тактику боевых действий. Малая война состоит из небольших действий. Малую войну может вести подразделения специального назначения и ополчение.

Первоначально малая война, также маленькая война () — термин, принятый в Новое время в немецкоязычных странах и оттуда заимствованный в отечественной литературе XVIII — XIX веков: для обозначения особой формы ведения боевых действий, при которой малые, но подвижные летучие отряды нападают на коммуникации, магазины, небольшие укреплённые пункты, транспортные колонны противника и т. п., избегая столкновения с крупными воинскими частями.

«…оставшиеся лёгкие войска, из гусар, донских и чугуевских казаков состоящие, хотя не имели всего познания о маленькой войне, свойственное роду их службы, но с лучшим против прежнего и успехом к деланию разъездов и содержанию отсудственных постов употреблялись…»

Совпадая буквально с более поздним по происхождению испанским термином «герилья», в переводе также означающем «малую войну», понятие малой войны значительно отличается от него по содержанию: в случае «малой войны» речь идёт исключительно об операциях регулярных и нерегулярных армейских подразделений, а не гражданского населения. Последнее не признавалось в XVIII веке в качестве субъекта военных действий: когда в 1757 году русские войска столкнулись в Восточной Пруссии с незначительными отрядами ополчения (), Россия выступила с протестом, обвиняя Пруссию в нарушении норм международного права. Показательно, что, когда во время наполеоновских войн участие гражданских лиц в движении сопротивления получило широкое распространение, термин «малая (маленькая) война» был потеснён в Германии понятием «народная война» (), в России — «народная война» и «партизанская война».

В XIX веке понятие «малая война» применяется и в своём традиционном значении для обозначения операций регулярной армии, и иногда — как синоним «партизанской войны» (но никогда как синоним «народной войны»), и как обозначение партизанской тактики — сравним: 
«Партизаны действием малой войны воспламенят мужеством коренных жителей, сих изнурённых невольников военным деспотизмом Оттоманским…» «Если сие справедливо, то причиною сему может служить недостаточное внимание к природным жителям, Христианам, коих защищая, надлежит их самих вооружить и подвинуть к народной войне» 

Типично для авторов начала XIX века также писать о «народной войне» против Наполеона, когда речь идёт о событиях на территории России и о «малой войне» русской армии за границей. В начале XIX столетия в России публикуется ряд книг отечественных авторов по теории «малой войны» (например: И. Г. Гогель. Правила малой войны. Санкт-Петербург, 1818), теория малой войны являлась одним из разделов офицерского экзамена.

Своим значением «малая война» была обязана громоздкой системе снабжения войск через магазины и арсеналы в Новое время, часто ставившей командующих армиями перед, пользуясь выражением русского фельдмаршала Степана Фёдоровича Апраксина, «многими главнейшими и человеческим разумом непреодолимыми препятствиями», проблемам логистики во времена, когда основными транспортными средствами являлись лошадь и телега. История Семилетней войны полна примерами того, как неурядицы со снабжением, часто возникавшие вследствие захвата обозов, уничтожения магазинов, приводили к срыву запланированных широкомасштабных военных операций, к примеру, по этой причине не состоялась новая экспедиция русских войск на Берлин в конце 1761 года после того, как корпусу прусского генерал-лейтенанта фон Платена удалось 15 сентября 1761 года захватить русский обоз из 5000 повозок и сжечь ряд приготовленных для экспедиции магазинов. В свою очередь русские лёгкие войска неоднократно наносили противнику такие же чувствительные удары. Так, почти в одно время с Платеном, а, сербские гусары Петра Текели перехватили прусский обоз, шедший из Штетина к Кольбергу (ныне Колобжег, Польша) с запасами пороха и бомб и овладели им, ускорив, тем самым, капитуляцию гарнизона крепости.

Основными субъектами малой войны являлись регулярные и нерегулярные части лёгкой кавалерии: гусары, в Австрии — хорваты и пандуры, в России — казаки, калмыки, башкиры. Известно, что Фридрих II считал преимуществом русской армии в Семилетнюю войну наличие у неё значительной нерегулярной лёгкой кавалерии.

В 1920—1930-е годы в Союзе ССР продолжилась разработка теории диверсионно-партизанской войны. М. В. Фрунзе применял термин малая война в качестве синонима партизанской войны. В 1931 г. М. А. Дробов написал книгу «Малая война: партизанство и диверсии», обобщившую мнение военно-политического руководства страны о методах ведения малой войны. С другой стороны при создании своей книги М. Дробов использовал работы своих предшественников в данной области И. В. Вуича «Малая война», В. Балка «Тактика», Ф. К. Гершельмана «Партизанская война», В. Н. Клембовского «Партизанские действия», работы Дениса Давыдова. Под малой войной М. Дробов понимал боевые действия на территории, контролируемой противником. М. Дробов выделял две формы малой войны: партизанство и диверсии. Партизанство Дробов делил на партизанство-повстанчество и партизанство войскового типа. Диверсии в свою очередь классифицировались на экономические, политические, военные и террористические. По мнению Дробова, малая война является переходным этапом (подготовкой) к широкомасштабной войне.

Термин «малая война» применяется и в наше время, например в 1998 году вышла книга «Малая война. Организация и тактика боевых действий малых подразделений».

Малая война на море 
Малая война — небольшие по масштабу действия ВМС. В 1920-х годах теория Малой войны была официальной концепцией советского ВМФ. Основой этой теории были короткие внезапные удары по противнику у своих берегов при поддержке авиации и береговой артиллерии. Средством защиты служили минно-артиллерийские позиции. Это была оборонительная концепция слабого советского ВМФ против сильных флотов западных держав.

Локальные конфликты 
С XX века термин «малая война» иногда некоторыми употребляется применительно к колониальным, ограниченным и локальным войнам, а также военным конфликтам малой интенсивности.

См. также 

 Малая война в Венгрии
 
 Малая война
 
 Словацко-венгерская война
 Маленькая победоносная война

Примечания

Литература 
 
 Грозное оружие. Малая война, партизанство и другие виды асимметричного воевания в свете наследия русских военных мыслителей Составители Александр Савинкин, Игорь Домнин Издательство: Военный университет, Русский путь Серия: Российский военный сборник ISBN 978-5-85887-260-3; 2007 г.
 М. А. Дробов. Малая война: партизанство и диверсии.
 Тарас А. Е. «Малая война» (Организация и тактика боевых действий малых подразделений)
 Военная литература --[ Военная мысль ]-- Квачков В. В. …Часть вторая. Специальные действия в военном искусстве советского времени 2.1. Теория и практика специальных действий РККА: 1918—1937 годы.
 Тактика малых подразделений (из полевого устава ССО армии ЮАР).
 Strachan Hew European Armies and the Conduct of War — New York: Routledge, 1983. — ISBN 0415078636.
 Правила Малой войны и употребления легких войск. объясненные примерами из французской войны майором Валентини. Пер. с нем. Ген. -майор Гогель. . 1811. 785 стр.
 Энгельгардт А. Е. Краткое начертание малой войны для всех родов оружия  1850. 112 стр. (4 части)
 Вуич И. В. Малая война С.-Петербург 1850.(Ч1 Охранение войск от внезапного нападения, Ч2 О действиях отрядами) 264 стр.
 Липранди И. П. Некоторые замечания по поводу двух сочинений, вышедших под заглавием <малая война>. СПб., 1851. 75 стр.
 Сражения. Малая война. Курс по военному делу. Б.м.: Лит. Ильина, 1855. 76 с.
 Новицкий Н. Д. Лекции малой войны, читаные в Елисаветгр. офиц. кав. уч. Одесса. 1865.
 Перицониус Г. Прикладная тактика. Раздел Д- Малая война. Военная библиотека. 1872. стр. 544—563.
 Теория большой войны при помощи малой или партизанской и с участием Ландвера. Пер. с нем. В серии: Военная библиотека. Том 4. 1872. стр. 493—607.
 Родзишевский. Курс тактики. М. 1877. Отдел IX. Действия малой войны. стр. 359—390.
 Гершельман Ф. К. Партизанская война (исследование). С.-Петербург, 1885. 423 стр.
 Fiedler, Siegfried: Taktik und Strategie der Kabinettskriege. 1650—1792, Bechtermünz-Verlag, Augsburg 2002
 Groehler, Olaf: Die Kriege Friedrichs II., Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1990

Ссылки 
 

Война
Виды войн
Виды военных действий
Военная наука